Vasiljevići est un toponyme qui peut désigner :
Vasiljevići, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić ;
Vasiljevići, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica.